Лыпья:

 Лыпья (приток Вишеры) — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми. 
 Лыпья (приток Уролки) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае, Республике Коми.